Keizer Jozef II
 Jozef II van Constantinopel, patriarch van Constantinopel
 Jozef II (Chaldeeuws-katholiek patriarch)